Franc Šuster je lahko:
 Franc Šuster (policist)
 Franc Šuster (glasbenik)